Die Fußball-Verbandsliga Mittelrhein 1987/88 war die 42. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren der SV Baesweiler 09 und der TuS Lindlar nach einer Saison wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen der SC 09 Erkelenz (Wiederaufstieg nach 38 Jahren), der SC Brück und der SV Hoengen (beide erstmals in der Verbandsliga) hinzu.

Sieger wurde erstmals der SC Brück, der damit in die Oberliga Nordrhein aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der SC 09 Erkelenz verließ die Verbandsliga nach einer Saison wieder, die Eschweiler SG nach neun Jahren und der VfR Übach-Palenberg nach drei Jahren.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

1987
Fußballsaison 1987/88